

Cinema e televisione 
 El campo – film del 2011, diretto da Hernán Belón
 El campo – serie televisiva spagnola

Geografia 
 El Campo – località della Spagna
 El Campo – città del Texas (Stati Uniti d'America)
 El Campo – comunità non incorporata della California (Stati Uniti d'America)